Quinton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Quinton, Warwickshire, 
 Quinton, Northamptonshire, 
 Quinton, West Midlands – en ort i Dudley, West Midlands, England

USA 

 Quinton (ort i USA, New Jersey), Salem County, 
 Quinton (ort i USA, Oklahoma), Pittsburg County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar